Заря́ Револю́ции (Кульма́) — бывшая деревня Хворостянского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Расположена в 2 км к западу от железнодорожной станции Хворостянка на границе с Грязинским районом.

Прежде на этом месте существовала деревня Кульма (вероятно, основанная не ранее XIX века).

В 1920-х годах сюда переехали несколько жителей села Казинка Грязинского района, которые основали колхоз «Заря революции» (название связано с надеждами на начало новой жизни, которые были принесены событиями осени 1917 года). Позже так стала называться и деревня Кульма.

В 1976 году эта деревня прекратила своё существование, а её жители разъехались в разные места.

В начале 1980-х деревня Заря Революции подписывалась на картах как «нежилой» населённый пункт.

Источники 
Василий Попов. Казинка и её обитатели // Добрый вечер! — март 2008

Упразднённые населённые пункты Добринского района